Margajaya (Lemahsugih), een plaats in Indonesië
Margajaya (Mangunreja), een plaats in Indonesië
Margajaya (Sukadana), een plaats in Indonesië
Margajaya (Bogor Barat), een plaats in Indonesië
Margajaya (Pamarican), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing